Фаньяно  — многозначный термин.

 Фаньяно — озеро на острове Огненная Земля.
 Фаньяно-Альто — коммуна в Италии, в провинции Л’Акуила области Абруццо.
 Фаньяно-Кастелло — коммуна в Италии, в провинции Козенца области Калабрия.
 Фаньяно-Олона — коммуна в Италии, в провинции Варесе области Ломбардия.